Static Random Access Memory, een soort geheugen
SRAM (bedrijf), een Amerikaans bedrijf dat fietsonderdelen produceert
De Boeing AGM-69 SRAM (Short Range Attack Missile), een lucht-grondraket ontwikkeld door Boeing